Vojta peut faire référence à : 
 Andreas Vojta (né en 1989), athlète autrichien.
 Jakub Vojta (né en 1987), joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.
 Josef Vojta (1935-2023), joueur de football international tchécoslovaque.
 Paul Vojta (né en 1957), mathématicien américain.